Molekulska formula -{C25H32N2O2}- se može odnositi na:

 Dekstromoramid
 Levomoramid
 Racemoramid